Мотков:
 Мотков, Дмитрий Валерьевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Мотков, Пётр Иванович (1919—1973) — Герой Советского Союза.

 Бабашкина (Моткова), Татьяна Викторовна (род. 1968) — российская прыгунья в высоту.